The Constant Nymph (livro), de Margaret Kennedy
 The Constant Nymph (1928), filme com Lewis Dodd e Tessa Sanger
 The Constant Nymph (1933), filme com Victoria Hopper
 De Amor Também Se Morre, filme de 1943 com Charles Boyer e Joan Fontaine (no original, The Constant Nymph)